Auffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Auffinger (auch Agnes Auffinger-Fischer; 1934–2014), surrealistische deutsche Malerin und Bildhauerin
 Magnus Auffinger (* 1960), Sohn von Agnes Auffinger, freischaffender deutscher Bildhauer und Maler
 Albert Auffinger (1839–1912), Maler im schwäbischen Burgau
 Josef Auffinger (1884–1948), Meraner Arzt und Hotelier, ab 1940 Besitzer von Burg Kropfsberg in Tirol